Ки-но:

 Ки-но Томонори — японский придворный поэт периода Хэйан.
 Ки-но Цураюки — японский поэт, прозаик, филолог эпохи Хэйан.